Komödienhaus steht für:
 Altes Komödienhaus (Aachen) 
 Französisches Komödienhaus (Berlin), Gendarmenmarkt, bespielt 1774–1801
 Komödienhaus (Berlin) in Berlin, Schiffbauerdamm 25, erbaut 1908, 1944/45 zerstört
 Comoedienhaus (Frankfurt am Main), Frankfurter Stadttheater von 1782 bis 1902
 Comoedienhaus Wilhelmsbad, Hanau 
 Komödienhaus (Heilbronn)
 Neues Komödienhaus (Wien), eröffnet am 12. Oktober 1918 in den Räumen der ehemaligen Volksbühne (davor: Colosseum), Nussdorfer Straße 4, Alsergrund (IX. Gemeindebezirk)
 Komödienhaus am Taschenberg in Dresden